Асаны:

 Аса́на — положение тела в йоге.
 Асаны́ — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.
 Асаны — кочевой народ, живший в XVIII веке в Южной Сибири.
 Asana — сервис для управления проектами.